Давуд Абдулсемедович Девришов (24 июля 1952, Рутул) — доктор биологических наук (2000), профессор (2003), член-корреспондент Россельхозакадемии (2005), Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации (1999), учёный в области ветеринарной иммунологии и биотехнологии, инфекционной патологии животных.

Биография 
Родился 24 июля 1952 г. в селе Рутул, Рутульского района, Дагестанской АССР. В 1977 — окончил Московскую академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. В 2000 г. — Доктор биологических наук, 2003 г. — профессор, 2005 г. — член-корреспондент Россельхозакадемии.
С 1977—1980 гг. — работал ветеринарным врачом-ординатором кафедры болезней молодняка. В период с 1980 по 1984 гг. — младший научный сотрудник проблемной лаборатории по изучению патологии обмена веществ. С 1984—1989 гг. — старший научным сотрудник лаборатории болезней молодняка при кафедре болезней молодняка. С 1989 по 1992 гг. — ведущий научный сотрудник. С 1992 по 1999 — заведующий лабораторией болезней молодняка. В 2000—2003 гг. — заведующий научно-исследовательской лаборатории инфекционной патологии и биотехнологии. С 2003 г. — заведующий кафедрой иммунологии и научно-исследовательской лабораторией инфекционной патологии и биотехнологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина.

Научная деятельность 
Основные научные исследования посвящены проблемам фундаментального и прикладного характера иммунологической реактивности организма животных и инфекционной патологии. Девришов разработал новое направление исследований по изучению роли иммунного статуса в этиопатогенезе инфекционных болезней и методы неспецифической иммунокоррекции, имеющее фундаментальное значение для создания здорового поголовья животных. Занимается вопросами создания новых биотехнологий производства лекарственных средств и высокоэффективных средств диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней животных. Создал и внедрил в практику более 20 ветеринарных иммунологических препаратов. Разработал новые методы и средства контроля эффективности вакцинопрофилактики иммунологического мониторинга — антигенные РНГА диагностикумы против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции.

Труды 
Девришов Д. А. опубликовал более 200 научных работ, в том числе более 30 учебников и учебных пособий. Ряд работ опубликован за рубежом. Имеет 16 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Награды 
 Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации (1999)

Примечания

Литература 
 Основы биотехнологических процессов: учеб. — метод. пособие по биотехнологии: в 3 ч. / соавт.: И. В. Тихонов и др. — М., 2000. — Ч.1.Асептика в биотехнологии. — 20 с. — Ч.2.Промышленное культивирование микроорганизмов.- 51 с. — Ч.3. Выделение, концентрирование и очистка биопрепаратов. — 49 с.
 Иммунология: учеб. для студентов вузов по спец. «Ветеринария» и «Зоотехния» / соавт.: Е. С. Воронин и др. — М.: Колос-Пресс, 2002. — 407 с.
 Гельминтозы крупного рогатого скота в Калмыкии / соавт.: О. Х. Манджиев, М. Н. Мирзоев // Ветеринария. 2004. № 6. С. 30—31.
 Инфекционные болезни животных раннего постнатального периода: учеб. пособие для студентов вузов… / соавт.: Е. С. Воронин и др. — М.: Агровет, 2008. — 155 с.
 Практикум по биотехнологии: учеб. пособие для студентов вузов… / соавт.: И. В. Тихонов и др. — М.: Киселева Н. В., 2010. — 328 с.
 Ветеринарная иммунология. Фундаментальные основы: учеб. по образованию в обл. зоотехнии и ветеринарии / соавт. В. М. Манько. — М.: Агровет, 2011. — 751 с.
 Использование генетических маркеров в разведении овец: учеб. пособие / соавт.: Н. С. Марзанов и др. — М.: Росинформагротех, 2012. — 116 с.

Ссылки 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ — Девришов Давудай Абдулсемедович

 

Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Преподаватели Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Врачи Рутульского района
Члены-корреспонденты РАСХН
Доктора биологических наук